Miejscowości w Polsce:
 Ceradz Dolny
 Ceradz Kościelny